— семнадцатый ван государства Рюкю второй династии Сё (1804—1828). Четвертый сын наследного принца Сё Тэцу (1759—1788), внук Сё Боку.

Внешняя политика 
Сё Ко сохранил дипломатические связи с Цинской империей и сёгунатом Токугава (Японией). 1806 году в Эдо направлены послы королевства Рюкю. Главный посланник, принц Ёмитанъяма Тёэй поблагодарил сёгуна Токугава Иэнари. 1808 году в королевства Рюкю прибыли китайские посланники Кун Ци и Фэй Сицзян. Посланники вручили ярлык императора Цзяцина о признаний Сё Ко королём.

Источники 
 Пусковойт Е. В. История Королевство Рюкю (с древнейших времен до ликвидаций) — Владивосток, Русский остров: 2008. — 129—130 стр. илл.

Короли Рюкю